Austria:
 Langbruck – dzielnica Bad Leonfelden

Zobacz też:
 Lange Bruck
 Langenbruck